Con il termine selettività può intendersi:

 in chimica, la selettività è un indice della quantità di prodotto ottenuto da una reazione chimica
 in chimica analitica, la selettività si riferisce alla possibilità di quantificare in modo univoco un dato analita
in elettronica, la selettività è l'idoneità di un radioricevitore  a selezionare trasmissioni di diverse lunghezze d'onda di valore prossimo fra loro
 nel campo dell'istruzione, l'indice di selettività è un indice per discriminare gli studenti più preparati da quelli meno preparati
 in biologia, la selezione naturale è il meccanismo con cui avviene l'evoluzione Darwiniana.
 nell'impiantistica elettrica, la selettività è una caratteristica degli apparecchi di protezione.